Bapča je naseljeno mjesto u sastavu Grada Velike Gorice u Turopolju. Bapča se nalazi na površini od 1,68 kvadratnih kilometara, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine u selu stanuje 129 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 77 stanovnika po kilometru kvadratnom. Bapča ima 41 kućanstvo.

Stanovništvo 

Velika Gorica
Naselja u Zagrebačkoj županiji